Virta o Wirta es un apellido finlandés que significa "río" (de virta, "río"). Puede referirse a, por orden alfabético:

 Hannu Virta (n. 1963), jugador finlandés de hockey sobre hielo.
 Nikolai Virta (1906-1976), escritor ruso, ganador del Premio Stalin.
 Olavi Virta (1915-1972), cantante finlandés, "el rey del tango finlandés".
 Tony Virta (n. 1972), jugador finlandés de hockey sobre hielo.